Der CERS Cup 1983/84 war die vierte Auflage des europäischen Wettbewerbes für Rollhockey der Vereinsmannschaften. Sieger wurde der portugiesische Verein Sporting Clube de Portugal Lissabon, das im Finale den italienischen Verein Hockey Novara besiegte. Der deutsche Vertreter RSC Darmstadt schaffte es bis ins Halbfinale, wo sie aber klar dem italienischen Finalisten unterlagen.

Ergebnisse

Tabelle

Weblinks 
 

Rollhockeyturnier